Agnese del Maino (...-1465) – nobile milanese
 Giacomo Del Maino (prima del 1469-1503 o 1505) – scultore e architetto italiano
 Giasone del Maino (1435-1519) – giurista italiano
 Giovanni Angelo Del Maino (XV secolo) – scultore, intagliatore del legno italiano
 Tiburzio Del Maino (XV secolo) – scultore italiano

Pagine correlate 
Maino